Hanenkraai, het kenmerkende geluid van hanen
Kraaien, een familie van zangvogels
De Kraai, een molen in Westbroek in de provincie Utrecht
ZHC de Kraaien, een hockeyclub uit het Noord-Hollandse Wijdewormer
De Kraaien, een Haagse hiphopgroep
Doodgraver (beroep), een Amsterdamse benaming voor een doodgraver

Zie ook
Kraaij (doorverwijspagina)